

Patronyme 

 Hellmuth Reymann (1892-1988), général allemand
 Henryk Reyman (1897-1963), footballeur polonais
 Stade Henryk-Reyman, situé à Cracovie
 Marc Reymann (1937-2010), homme politique français

Toponyme 

 Lac Reymann situé en Californie